Blesa hace referencia a varios artículos:

Biología
 Nombre común de la planta Plumbago europaea, también conocida como belesa o dentelaria;

Lugares
 Blesa, municipio español en la provincia de Teruel;

Personas
 Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid de 1996 a 2008.